La Route A108 ou Grand périphérique de Moscou () est une route périphérique de 550 km de long entourant Moscou en Russie.

Présentation

Références

Liens internes
Liste des autoroutes de la Russie
A107 (autoroute russe)

Liens externes

A108